Rikdag (Saksische graaf), 9e-eeuws graaf in Saksen
 Rikdag van Meißen, markgraaf van Meißen (978-985), Merseburg en Zeitz (982-985)